Deze pagina geeft de eindstanden van de klassementen van de Ronde van Spanje 2020. Van het algemeen klassement wordt de top 20 weergegeven en verder wordt de top 10 van het berg-, punten-, en jongerenklassement vermeld. De Belg en Nederlander die het hoogst in deze klassementen geëindigd zijn, worden, indien deze de top 10 niet hebben behaald, ook in deze lijst vermeld.
Vanwege de coronapandemie werd deze editie van de Ronde van Spanje verreden over slechts 18 etappes in plaats van de gebruikelijke 21 etappes.

Eindklassementen

Algemeen Klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Strijdlustigste renner

Ploegenklassement

Eindstanden